Taj Cung (pinjin Dài Zōng) több kínai uralkodó neve:
 Taj Cung (i. e. 18. század) Taj Csia jóslócsont-neve (Sang-dinasztia)
 Taj Cung (303–334) Li Hsziung templomi neve (Cseng)
 Taj Cung (386–394) Fu Teng templomi neve (Csien Csin)
 Taj Cung (626–649) Li Si-min templomi neve (Tang-dinasztia)
 Taj Cung (762–779) Li Jü templomi neve (Tang-dinasztia)
 Taj Cung (926–947) Jelu Tökuang kitaj uralkodó templomi neve
 Taj Cung (926–935) Vang Jen-csün templomi neve (Min-dinasztia)
 Taj Cung (976–997) Csao Kuang-ji templomi neve (Szung-dinasztia)
 Taj Cung (1123–1134) Vanjen Vucsimaj templomi neve (III. Csin-dinasztia)
 Taj Cung (1229–1241) Ögödej mongol nagykán kínai templomi neve
 Taj Cung (1402–1424) Ming Jung-lö templomi neve (Ming-dinasztia)
 Taj Cung (1449–1457) Ming Csing-taj templomi neve (Ming-dinasztia)
 Taj Cung (1626–1636) Huang Taj-csi templomi neve (késői Csin-dinasztia)